Varadero – località turistica in provincia di Matanzas, Cuba.
 Baradero – comune in provincia di Buenos Aires, Argentina.